Plusieurs lois sur l'autonomie du Groenland se sont succédé au cours de l'histoire :
 la loi sur l'autonomie du Groenland de 1979 ;
 la loi sur l'autonomie du Groenland de 2009, actuellement en vigueur.